Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Damernas superkombination vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, den 9 februari 2015. Den första tävlingen, störtloppet, avgjordes klockan 10:00 lokal tid (18:00 svensk tid) och den avslutande slalomtävlingen avgjordes klockan 14:15 lokal tid (22:15 svensk tid).

Detta var damernas tredje tävling i mästerskapet. Tina Maze från Slovenien vann.

Resultat 
Totalt 32 tävlande från 16 länder deltog i tävlingen. 

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015